Ниуэ — это небольшое островное государство в Тихом океане, состоящее в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Так как Ниуэ является частью Новой Зеландии, то главой государства Ниуэ является британский король.

Справочник о деятельности органов Организации Объединённых Наций отмечает, что в 1988 году «Новая Зеландия заявила, … что её будущее участие в международных соглашениях больше не будет распространяться на … Ниуэ».

Ниуэ было предоставлено членство в ЮНЕСКО в 1993 году и Всемирной организацией здравоохранения в 1994 году. Также в 1994 году Секретариат ООН «признал полную правоспособностью заключать договоры … Ниуэ».

Новая Зеландия сохраняет конституционный связь с Ниуэ в отношении гражданства, в том числе с людьми из Ниуэ, которые являются гражданами Новой Зеландии.

Ниуэ проводит двусторонние отношения с другими странами и взаимодействует с международным сообществом в качестве независимого государства.

Несмотря на самоуправление, Новая Зеландия оставляет за собой право контроля и управления обороной и внешней политикой по просьбе Ниуэ. Как и Острова Кука, однако, Ниуэ начала установить официальные дипломатические отношения с суверенными государствами.

Посол Китая в Новой Зеландии Чжан Лимин аккредитован в Ниуэ, став первым китайским послом, вручившим верительные грамоты там в октябре 2008 года.

Дипломатические отношения 

На ноябрь 2015 года Ниуэ установило дипломатические отношения с 18 государствами, а также Островами Кука, Косово и ЕС. Ниже приведены список данных государств по регионам.
Европа
  (12 сентября 2015 года)
  (15 января 2012 года или ранее)
  (24 июня 2015 года)
  (23 января 2001 года)

Азия
   (24 мая 2011 года или ранее)
  (30 августа 2012 года)
  (12 декабря 2007 года)
  (30 января 1996 года)
 (6 августа 2012 года)
  (27 августа 2013 года)
  (7 июня 2014 года)
  (15 мая 2015 года)

Северная Америка
  (5 сентября 2014 года)

Южная Америка
  (2 сентября 2016 года)
Океания
  (27 февраля 2014 года)
   (9 января 2004 года или ранее)
  (2 августа 1993 года)
  (1994 год или ранее)
  (июнь 2014 года или ранее)
  (ноябрь 2015 или ранее)
  (2013)

Участие в международных организациях 
Член:

 ВОЗ
 ЮНЕСКО
 страны АКТ
 ФАО
 МФСР
 AOSIS
 ОЗХО
 Форум тихоокеанских островов
 SPARTECA
 Секретариат тихоокеанского сообщества
 ВМО

Ассоциированный член:
 Содружества наций
 ЭСКАТО
В ноябре 2011 года Ниуэ было одним из восьми членов-учредителей Группы полинезийских лидеров, региональной организации, которая намерена сотрудничать по целому ряду вопросов, в том числе культуры и языка, образования, реагирования на изменение климата, торговли и инвестиций.

См. также 
 Список дипломатических миссий Ниуэ

Примечания

Ссылки 
 Niue Diplomatic and Consular Corps 2005
 Niue Abstracts Part 1 A (General Information)
 Niue representatives overseas historical list

 
Международно-правовое признание